

Astronomia
5457 Queen's – asteroide del sistema solare

Cinema
The Queen - La regina – film del 2006 diretto da Stephen Frears
Queen – film del 2014 diretto da Vikas Bahl

Istruzione
The Queen's College – college dell'Università di Oxford
Queens' College – college dell'Università di Cambridge
Queen's College – college dell'Università di Londra

Musica 
 Queen – gruppo musicale britannico
 Queen – album dei Queen del 1973
 Queen – album di Nicki Minaj del 2018
 Queen – singolo di Geolier del 2018

Persone
 Alvin Queen – batterista statunitense

Altro 
Ellery Queen – pseudonimo degli scrittori Frederick Dannay e Manfred B. Lee e di un loro personaggio
Queen - personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda

Pagine correlate 
 Quin
 Quine
 Quinn
 The Queen
 Contea di Queens
 Queens (disambigua)